1198 км () — железнодорожная казарма (населённый пункт), упразднённая в 2005 году поселение Кармановского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан.

История 
Поселение появилось при строительстве железной дороги. В селении жили семьи тех, кто обслуживал инфраструктуру Горьковской железной дороги.

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года № 211-з., ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населённые пункты:
39) в Янаульском районе:
а) поселение железнодорожная казарма 1198 км Кармановского сельсовета

География 
Расположена на северо-западе Башкортостана, на Прибельской увалисто-волнистой равнине. Климат умеренно континентальный тёплый, незначительно засушливый.

Расстояние (на 1 января 1969 года) от поселения до:
 районного центра (Янаул): 31 км,
 центра сельсовета (Карманово): 4 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Янаул): 31 км.

Население 
На 1 января 1969 года проживало 19 человек; преимущественно башкиры .

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.343.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Янаульского района